Oneida County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Oneida County (Idaho) – okres státu Idaho
 Oneida County (New York) – okres státu New York
 Oneida County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin